Formula 3000 sezona 2003 je bila devetnajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 19. aprilom in 13. septembrom 2003.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R14=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NT=brez časa na kvalifikacijah 13E=kvalificiran toda ni štartal

2003 v športu
2003